Monastero della Selva (Manciano) se cerchi l'omonimo monastero nei pressi di Manciano
Romitorio di San Cristoforo alla Selva se cerchi l'omonimo romitorio nei pressi di Roccalbegna 
Convento della Santissima Trinità alla Selva se cerchi l'omonimo convento nei pressi di Santa Fiora